Скря́бин (м), Скря́бина (ж) — русская фамилия.

Скрябин

А 
 
 Скрябин, Алексей Иванович (из рода Морозовых; XVI век) — воевода, погиб в Ливонскую войну.
 Скрябин, Анатолий Георгиевич (1938—2000) — советский и российский ихтиолог, доктор биологических наук, занимался изучением сиговых рыб на Байкале, руководил исследованиями Ангарских водохранилищ.
 Скрябин, Андрей Николаевич (1976—2005) — капитан ФСБ, Герой Российской Федерации (2005, посмертно).

В 
 Скрябин, Василий Александрович (1922—1993) — младший сержант, Герой Советского Союза.
 Скрябин, Виктор Иванович (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Скрябин, Вячеслав Михайлович (Молотов; 1890—1986) — российский революционер, советский политический деятель.

Г—Ю 
 Скрябин, Георгий Константинович (1917—1989) — советский микробиолог и биохимик.
 Скрябин, Дмитрий Григорьевич (род. 1933) — советский футбольный тренер.
 Скрябин, Игорь Петрович (род. 1937) — советский и российский тренер по горнолыжному спорту.
 
 Скрябин, Леонид Васильевич (1904) — советский актёр.
 Скрябин, Матвей Иванович (XVI век) — «галичский сын боярский», помещик, один из потомков Скрябы Травина Тимофея Григорьевича.
 
 Скрябин, Никифор Иванович (1801—1881) — генерал-майор, ему принадлежит герб нетитулованного дворянского рода Скрябиных (см. «ОГ», часть 13, герб № 138).
 Скрябин, Нюргун Владимирович (род. 1990) — российский борец вольного стиля.
 
 Скрябин, Павел Михайлович — сын боярский, стряпчий, стольник, московский дворянин, воевода городов: Орёл, Яренск (1678—1691), сборщик налогов в Алатырском уезде (1703), за государеву службу пожалован обширным поместьем в Данковском уезде.
 Скрябин, Пётр Александрович (1828—1871) — мировой судья Перемышльского уезда Калужской губернии, московский и калужский дворянин, помещик.
 Скрябин, Сергей Леонидович (1956—1996) — один из лидеров ОПГ «Тяп-Ляп».
 Скрябин, Станислав Михайлович (род. 1988) — российский самбист.
 Скрябин, Танаш Иванович (XVII век) — крупный землевладелец Галичского уезда .
 Скрябин, Тимофей (род. 1967) — советский боксёр.
 Скрябин, Фёдор Андреевич — сын боярский, патриарший стольник, московский дворянин, воевода городов: Тара(1620—1622), Переяславль-Залесский (1627)..
 Скрябин, Юлиан Александрович (1908—1919) — композитор и пианист.



Топоним 
 Скрябин — хутор, Новоузенский район, Саратовская область, Россия

См. также 
 Скрябины — боярский и дворянский род.
 Тимофей Григорьевич Скряба Травин — боярин, воевода, родоначальник Скрябиных (Травиных). 
 Молотов, Вячеслав Михайлович (настоящая фамилия Скрябин; 1890—1986) — советский государственный деятель.
 «Скрябін» — украинская рок-группа.
 Кузьма Скрябин (настоящее имя Андрей Викторович Кузьменко; 1968—2015) — украинский певец, продюсер и телеведущий.